Иманов — восточная фамилия. Женская форма фамилии — .

Известные носители 
 Иманов, Амангельды Удербайулы (1873—1919) — руководитель народного восстания 1916 года против царизма и активный участник установления Советской власти в Казахстане.
 Иманов, Бешир Исмаил оглы (1914—1969) — советский и азербайджанский Государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Иманов, Данаке (1898—ок. 1938) — партийный и государственный деятель советских Киргизии и Казахстана.
 Иманов, Зуфар Минтимирович (1945—2001) — новатор в прозизводстве, бригадир шлифовщиков ОАО «КамАЗ».
 Иманов, Капар (1920—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Иманов, Лютфияр Муслим оглы (1928—2008) — азербайджанский оперный певец (драматический тенор), Народный артист Азербайджанской ССР, Народный артист СССР (1977).
 Иманов, Лятиф Мухтар оглы (1922—1980) — азербайджанский и советский физик, академик Академии наук Азербайджанской ССР (1976), Заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР (1979).
 Иманов, Мухтар Казым оглы (род. 1955) — советский и азербайджанский учёный, доктор исторических наук, директор Института фольклора Национальной Академии Наук Азербайджана.
 Иманов, Рашид Угурлу оглы (1905—1997) — Герой Социалистического Труда (1948).
 Иманов, Самид Гюлага оглы (1981—2016) — азербайджанский военнослужащий, Национальный герой Азербайджана.
 Иманов, Сафа Дадаш оглы (1913—1968) — Герой Социалистического Труда (1948).



См. также 
 Иманово